Polan ist ein Familienname:

 Barron Polan (1914–1986), US-amerikanischer Künstleragent
 Claire Polan (1937–2003), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Dana Polan, Auteur-Theoretiker
 Gottfried Polan, deutscher Endurosportler
 Gregory Polan (* 1950), US-amerikanischer Ordensgeistlicher
 Lou Polan, Filmschauspieler

Polan heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Polan (Gemeinde Reißeck), Ort in der Gemeinde Reißeck, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich
 Polan (Gemeinde Moosburg), Ortschaft von Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Polán, Gemeinde in der Provinz Toledo, Kastilien-La Mancha, Spanien
 Pavľany, historischer Name der Gemeinde Pavľany, Prešovský kraj, Slowakei
 Pölling (Gemeinde St. Andrä), historischer Name des Ortes Pölling in der Gemeinde St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten, Österreich

POLAN steht für:
 Abkürzung der ehemaligen griechischen nationalistischen politischen Partei Politiki Anixi

Siehe auch:
 Pollan
 Bolan